Erik Ask-Uppmark kan syfta på:

 Erik Ask-Upmark (1901-1985), professor i praktisk medicin i Uppsala
 Erik Ask-Upmark (född 1973), riksspelman